Мелани́ Барбеза́ (, вариант: Мелани́ Барбеза́т; ) — швейцарская кёрлингистка, двукратная чемпионка мира среди женщин.

В составе женской сборной Швейцарии участница , чемпионатов  и .

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото (, , ).
 : серебро (), бронза ().
 Зимняя Универсиада: бронза (2013).
 : золото (, , ), серебро (, ), бронза (, ).
 : серебро ().
 : золото (2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте "Curling World Cup" 
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2013 
 
 Официальный сайт Team Tirinzoni 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года